Osoby noszące nazwisko Rafati:
 Babak Rafati – niemiecki sędzia piłkarski
 Huszang Rafati – irański koszykarz